Nicolae al II-lea poate avea următoarele semnificații:
Nicolae al II-lea, ultimul țar al Rusiei
Papa Nicolae al II-lea, fost papă al Romei